Флаг муниципального образования «Бело́вский городской округ» Кемеровской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, являющимся символом местного самоуправления. Флаг составлен в соответствии с вексиллологическими правилами и на основании герба муниципального образования города Белово, воспроизводит его символику и, наряду с ним, служит официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 апреля 2004 года постановлением Совета народных депутатов города Белово № 16/35 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1445.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3 синего цвета, имеющее у древка белую полосу с вогнутым краем в виде берёзовых листьев с габаритной шириной в 1/5 от длины полотнища. По центру синего поля помещено изображение фигур городского герба (шахтёрская лампа на скрещённых кирках), выполненное белым, чёрным, красным и жёлтым цветами. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Белая полоса — гласный элемент к названию города.

Берёзовые листья указывают на возникновение поселения в месте богатом берёзовыми лесами и первоначальное занятие его жителей — получение древесного угля. Помимо этого, берёза как дерево рождения и начала, указывает на первенство в открытии и разработке месторождений каменного угля.

Лампа и кирки олицетворяют указанную выше добычу угля. Сочетание серебра и лазури призвано показать мирный характер территории, её жителей и их труда, а также достоинство, обретаемое в труде. Изображение кирок золотом — символ трудовой славы.

Примечания 

Белово
Флаги, содержащие горную эмблему
Флаги с изображением светильника